Lehi (Arizona)
 Lehi (Utah)
 Lehi (prorok)
 Lechi